

События 

 Польша, раздираемая хаосом, потеряла Моравию и Лужицкую землю.
 По одной из существующих версий в этом году была составлена «Русская правда» («Правда Ярославичей»).
 Присоединение к Киевскому княжеству Левобережного Днепра после смерти Мстислава Владимировича.
 Нападение печенегов на Киев. Ярослав Мудрый разгромил печенегов и стал «самовласцем Русской земли».
 Ярослав Мудрый сажает своего сына Владимира князем в Новгороде, и назначает туда епископом образованного русского Луку Жидяту.
 Учреждение епархии в Юрьеве (Каневе).
 Печенеги перемещаются на запад. Они перешли Дунай и начали долгую войну в Византии.
 Около 1036 — Михаил Пафлагон сослал на Лесбос Константина Мономаха, женатого на племяннице Романа Аргира.
 Гибель государства Ганьчжоу (существовало 870—1036)
 Гибель государства Кяньсуй (существовало 870—1036).

Продолжающиеся события 
 1036—1094 — Халиф Египта Мустансир. Ослабление центральной власти.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1036 году
 Игорь Ярославич, князь волынский, князь смоленский.
 Одо, епископ Байё, соратник Вильгельма Завоевателя.
 Санчо II, король Кастилии, Галисии и Леона.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1036 году
 Альфред Этелинг, сын Этельреда II.
 Мстислав Владимирович Храбрый, князь тмутараканский, князь черниговский.
 Хишам III, халиф Кордовы.

См. также